Miejscowości w USA:
 Dahlgren – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Hamilton
 Dahlgren – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie King George
Gminy w USA:
 Dahlgren (ang. Dahlgren Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hamilton
 Dahlgren (ang. Dahlgren Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
Osoby:
 Jennifer Dahlgren (ur. 1984) – lekkoatletka argentyńska, młociarka